Beatty ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Chester Beatty (1875–1968), US-amerikanischer Bergbauingenieur und Sammler
 Andrew Beatty († 1934), englischer Buchhalter und Unternehmer
 Dahria Beatty (* 1994), kanadische Skilangläuferin
 David Beatty, 1. Earl Beatty (1871–1936), Admiral der Royal Navy
 David Beatty (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor
 Debra Beatty, US-amerikanische Schauspielerin
 Edward Wentworth Beatty (1877–1943), kanadischer Anwalt, Eisenbahn-Manager 

 Jay Beatty (* 2003), nordirischer Fußballfan
 James Beatty (* 1934), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Jim Beatty (* 1934), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer

 Jordana Beatty (* 1998), australische Schauspielerin
 Joyce Beatty (* 1950), US-amerikanische Politikerin
 Maria Beatty, Regisseurin, Schauspielerin und Produzentin
 Ned Beatty (1937–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Patricia Beatty (* 1936), kanadische Tänzerin und Choreographin
 Paul Beatty (* 1962), US-amerikanischer Schriftsteller
 Perrin Beatty (* 1950), kanadischer Politiker
 Robert Beatty (1909–1992), kanadischer Schauspieler
 Scott Beatty, US-amerikanischer Sachbuch- und Comicautor
 Stephen Beatty (* 1959), kanadischer Ruderer
 Tanaya Beatty (* 1991), kanadische Filmschauspielerin indianischer Abstammung
 Warren Beatty (* 1937), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und politischer Aktivist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beatty (Idaho), im Ada County
 Beatty (Mississippi), im Carroll County
 Beatty (Nevada), im Nye County
 Beatty (Ohio), im Clark County
 Beatty (Oregon), im Klamath County
 Beatty (Pennsylvania), im Westmoreland County
 Beatty Junction, im Inyo County, Kalifornien
 Beatty Place, im Brewster County, Texas
 Beatty Wells, im Chaves County, New Mexico
 Beatty Township

in Kanada:
 Beatty (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

in Australien
 Beatty (South Australia)

Sonstiges:
 Chester Beatty Library, ein Museum in Dublin, Irland
 Chester-Beatty-Papyri, eine Gruppe biblischer und anderer Handschriften auf Papyrus
 Beatty Bayou, Fließgewässer im Grenada County, Mississippi
 Beatty Mill Creek, Fließgewässer im Lowndes County, Georgia
 Beatty Lakes, See im Colfax County, New Mexico
 (2925) Beatty, Asteroid des inneren Hauptgürtels

im NRHP gelistete Objekte:
 Beatty Glass Company, in Tiffin, Ohio, ID-Nr. 80003217
 Beatty Portage Pictographs, in Buyck, Minnesota, ID-Nr. 77001657
 Beatty-Corbett House, in Ivanhoe, North Carolina, ID-Nr. 86000549
 Beatty-Newell House, in Bronston, Kentucky, ID-Nr. 85001834
 Beatty's Mills Factory Building, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 04000881
 Beatty-Trimpe Farm, in Seymour, Indiana, ID-Nr. 03000138

Siehe auch:
 Beatty Lake
 Beattie
 Beaty